Э́рфуртская програ́мма — первая и единственная программа Социал-демократической партии Германии, написанная с марксистских позиций К. Каутским (теоретическая часть) и Э. Бернштейном (практическая часть), и принятая на съезде в Эрфурте в 1891 году. Заменила Готскую программу, принятую в 1875 году и включавшую лассальянские теоретические влияния. С одной стороны, написанная под решающем влиянием Ф. Энгельса, программа полагала закономерным превращение частной собственности на средства производства в социалистическую, главной целью партии указывала завоевание политической власти пролетариатом, с другой — Энгельс же и критиковал программу, так как там не ставилась задача борьбы за демократическую республику и установление диктатуры пролетариата. В 1921 году на Гёрлицком съезде была заменена новой оппортунистической программой, провозгласившей отход от марксизма.

Роман Гуль в своей книге «Дзержинский (Начало террора)» Нью-Йорк, 1974, пишет, что именно прочтение Ф. Э. Дзержинским брошюры «Эрфуртской программы» совершило переворот в его сознании и переплавило его из католика в марксиста:
Дзержинский после фанатического исповедания католицизма и увлечения житием католических святых, внезапно «убив Бога», сошёлся с кружком гимназистов Альфонса Моравского и, прочтя брошюру «Эрфуртская программа», по собственному признанию, — «во мгновение ока стал ея адептом».
     Бог  католицизма  в  душе  Дзержинского сменился «Богом Эрфуртской программы». И опять везде, среди братьев и сестёр, товарищей,  родных, знакомых Феликс Дзержинский стал страстно проповедывать свои новые революционные взгляды, принципы атеизма и положения марксизма.

Литература 
 
 Эрфуртская программа // Исторический справочник русского марксиста, 1999.
 
 Энгельс Ф. К критике проекта социал-демократической программы 1891
 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2 изд., т. 22;
 Ленин В. И. Проект программы нашей партии, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 4;
 Ленин В. И. Государство и революция, там же, т. 33;
 Ленин В. И. Марксизм о государстве, там же;
 Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozial-demokratischen Partei Deutschlands. Abgehalten zu Erfurt von 14. bis 20. Okt. 1891, В., 1891;
 Каутский К. Эрфуртская программа, пер. с нем., М., 1959;
 Овчаренко Н. Е. В борьбе за революционный марксизм. Проблемы теории, тактики и организации германской социал-демократии в конце XIX в., (М.), 1967;
 Тетнев В. П. К истории разработки Эрфуртской программы германской социал-демократии, в кн.: Рабочее движение в новое время, М., 1964; Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd 1, B., 1966.

История Эрфурта
Программы политических партий